

Patronyme 

Le patronyme Fauré est une variante de Faure, forme la plus fréquente en langue d'oc du nom de métier du forgeron. Il est notamment porté par les personnalités suivantes :

 Alain Fauré (1962–2018), chef d'entreprise et un homme politique français ;
 Alphonse Fauré (1865-1947), peintre français ;
 Antoine Fauré (1883–1954), coureur cycliste français ;
 Cédric Fauré (1979–), joueur français de football.
 Christine Fauré (1946–), est une sociologue et historienne ;
Gérard Fauré (1946–), est un ancien gangster, essayiste et auteur français ; 
 Gabriel Fauré (1845–1924), compositeur français ;
 Jean-François Fauré (1750–1824), peintre toulousain élève de Jean-Baptiste Despax
 Justin Fauré (1840–1915), homme politique français ;
 Marcel Fauré (1905-1984), escrimeur français ;
 Pierre François Joseph Fauré (1884–?), général français.

Autres 
 Lycée Gabriel-Fauré, établissement scolaire d'Annecy.
 Lycée Gabriel-Faure, établissement scolaire de Tournon-sur-Rhône.

Liens externes 

  : patronymes Faure et Fauré confondus

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan